Dăești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Dăești (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea
 Dăești (Popești), Dorf im Kreis Vâlcea